Кладбище Ассистенс (, Вспомогательное кладбище) — некрополь в Копенгагене, одно из пяти муниципальных кладбищ города. Действует.

Известно как место упокоения великих датчан, среди них знаменитые сказочник Ханс Кристиан Андерсен (1805—1875) и физик Нильс Бор (1885—1962).

История 
Открыто в 1760 году. Первоначально было местом захоронения бедняков для разгрузки переполненных кладбищ внутри городских стен, но во время Золотого века Дании (первая половина XIX века) стало престижным.

Первым состоятельным гражданином, похороненном на этом кладбище, стал писатель-астроном и первый секретарь военной канцелярии Йохан Самуэль Огюстин. В 1785 году он обратился с особой просьбой о его похоронах именно здесь. За ним последовали другие представители местной элиты.

Постепенно кладбище стало популярным местом прогулок, сюда стали водить экскурсии. В 1827 году шведский поэт Карл Август Никандер с любовью вспоминал кладбище Ассистенс:
Чтобы насладиться ещё одним более мягким и спокойным праздником, однажды вечером я вышел через Северные ворота на так называемое кладбище Ассистенс. Это, безусловно, одно из самых красивых кладбищ в Европе. Лиственные деревья, темные тропы, яркие открытые цветочные просторы, храмы в тени тополей, мраморные гробницы, нависшие над плачущими ивами, урны или кресты, обернутые полосами роз, ароматы и пение птиц — все это превращает это место смерти в маленький рай

Для прекращения шума на кладбище был принят специальный закон. Комиссия, созданная в 1805 году, издала правила, запрещавшие употребление еды и напитков, а также игру музыкантов или любое другое веселое поведение на кладбище. Могильщики, которые жили на территории кладбища, должны были обеспечить соблюдение этих ограничений. Закон 1813 года запретил продавать алкоголь посетителям кладбища. Поскольку на особо грандиозных похоронах собирались толпы зрителей, люди забирались даже на стены кладбища, чтобы лучше видеть происходящее. Для уменьшения количества посетителей говорили даже о введении платы за вход, но этого так и не произошло.

На кладбище имеется русский участок, среди похороненных на нём — генерал русской армии Пётр Николаевич Мышецкий (1858—1925).

В 2003 году в старой конюшне в углу кладбища был открыт небольшой музей, посвященный писателю и художнику Герману Стиллингу, уроженцу района Норребро и в основном известному своими картинами троллей. Помимо постоянной экспозиции, в музее также есть выставочное пространство для специальных выставок, художественная мастерская для детей и юношества и кафе.

Известные захоронения 

 Могила Ханса Кристиана Андерсена

Примечания

Ссылки 
Кладбище Ассистенс/Assistens Cemetery
Кладбища Копенгагена